Списак филмова добитника Сатурнове награде у категорији Најбољи анимирани филм.

Види још 
 Анимирани филм

Награде Сатурн